Јован Ристић може да се односи на:

 Јован Ристић (1831-1899), државник и историчар, председник Српске краљевске академије
 Јован Ристић (лекар) (1912-2001), лекар, академик САНУ
 Јован Ристић (редитељ) (1939-2013), позоришни и ТВ редитељ
 Јован Ристић (новинар) (1973), новинар, писац, оснивач Фестивала српског филма фантастике
 Јован Ристић Бечкеречанин (1835-), писац

Референце